Mytkiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Mitkow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Mytkiw (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn, siehe Mytkiw (Hajssyn)